Gugarq o Katar, antiga província armènia.
 Qatar o Katar, estat del golf Pèrsic
 Katahr, antic districte de l'Índia.
 Qatar SCh Doha, club qatarià de futbol de la ciutat de Doha.